Wilton har flera betydelser:

Geografi

Antarktis
 Wilton, bahía – en vik

Storbritannien
 Wilton, Cumbria – en ort i Cumbria, England
 Wilton, Grafton – en ort i Grafton, Wiltshire, England
 Wilton, Herefordshire – en ort i Herefordshire, England
 Wilton, Redcar and Cleveland – en ort i Redcar and Cleveland, North Yorkshire, England
 Wilton, Ryedale – en ort och civil parish i Ryedale, North Yorkshire, England
 Wilton, Skottland – en ort i Scottish Borders, Skottland
 Wilton, Somerset – en ort i Somerset, England
 Wilton, Wiltshire – en stad i Wiltshire, England
 Wilton Park – en ort i Buckinghamshire, England

USA
 Wilton, Connecticut
 Wilton, Iowa
 Wilton, New Hampshire